Who Let the Dogs Out? (album), album van de band Baha Men
Who Let the Dogs Out? (lied), lied van de band Baha Men